Toto je seznam poslanců Evropského parlamentu z České republiky 2009–2014.

Výsledky voleb 

{| width=70%
| bgcolor=#00008B width=40.91%|<center>9
| bgcolor=#EC5800 width=31.82%|<center>7
| bgcolor=#BF0202 width=18.18%|<center>4
| bgcolor=#FFD700 width=9.09%|<center>2
| 
| <center>ODS
| <center>ČSSD
| <center>KSČM
| <center>KDU-ČSL
|}

Seznam europoslanců 

Zdroj: Český statistický úřad (ČSÚ)

Související články 
 Evropský parlament
 Poslanec Evropského parlamentu

Externí odkazy 
 Český statistický úřad (ČSÚ) – seznam europoslanců zvolených v roce 2009

 2009–2014